Der Begriff Ruhespannung bezeichnet

 elektrische Spannungen (Physik):
 die Leerlaufspannung, das ist die Klemmenspannung für den Zustand ohne Stromfluss (geöffneter Stromkreis, open-circuit voltage)
 die elektrische Spannung einer Signalleitung im Ruhezustand
 elektrische Spannungen (Biologie):
 das Ruhemembranpotential, d. h. die Transmembranspannung lebender Zellen im Ruhezustand
 eine mechanische Spannung in einem Ruhezustand
 die Spannung eines Muskels im Ruhezustand wird Ruhetonus genannt.